

Роз'їзд 102 — станційне селище, Аршалинський район, Акмолинська область
 Роз'їзд 102 — станційне селище, Казалінський район, Кизилординська область